Premier League 1982/83 steht für:

 Egyptian Premier League 1982/83
 Maltese Premier League 1982/83